Die Montreal Open 2016 fanden vom 3. bis 6. März 2016 in Montreal, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 35.

Der Sieger der letzten Austragung von 2014, Mathieu Castagnet, nahm nicht erneut teil. Im Finale der beiden topgesetzten Spieler setzte sich Ali Farag gegen Karim Abdel Gawad mit 3:11, 18:16, 9:11, 11:6 und 11:7 durch. Dies war Farags neunter Titel auf der PSA World Tour und sein zweiter in der laufenden Saison.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt David Baillargeon einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2015/16
2016